Ясенцы — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Ясенцы — деревня в Глусском районе Могилёвской области.

Россия 
 Ясенцы — деревня в Павловском районе Нижегородской области.